Coopersville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Coopersville (Kentucky)
 Coopersville (Maryland)
 Coopersville (Michigan)
 Coopersville (New Jersey)
 Coopersville (New York)
 Coopersville (Ohio)
 Coopersville (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Cooperville